Пригода Сергей:

 Пригода, Сергей Григорьевич (1957—2017) — советский футболист.
 Пригода, Сергей Иванович (1919—1999) — советский и российский учёный, генерал-лейтенант медицинской службы.